City-Arkaden ist der Name mehrerer Einkaufszentren, die von der Hamburger ECE-Gruppe betrieben werden: 
 City-Arkaden Klagenfurt
 City-Arkaden Wuppertal